

Croazia
 Cittanova, comune della regione istriana

Italia
 Cittanova, comune della provincia di Reggio Calabria
 Cittanova, frazione di Eraclea e San Donà di Piave nella città metropolitana di Venezia
 Cittanova, quartiere di Modena